Desa Sukomangli kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sukomangli (administrativ by i Indonesien, lat -7,06, long 110,06), Jawa Tengah, 
 Desa Sukomangli (administrativ by i Indonesien, lat -7,05, long 109,91), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar